Шампанья́к-ла-Рив'є́р, Шампаньяк-ла-Рів'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 31 км на південний захід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 259 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 554,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шампаньяк-ла-Рив'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шампаньяк-ла-Рив'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна